Bruchhöfe ist ein Ortsname:

 Bruchhöfe, Siedlung im Stadtteil Elfrath des kreisfreien Krefeld, Nordrhein-Westfalen; früher Stadtteil
 Bruchhöfe (Bad Schönborn), Ort im Gemeindeteil Bad Mingolsheim von Bad Schönborn, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bruchhof
 Bruchhöfen